Эрнст Мюлленбах  (; 3 марта 1862, Кёльн — 27 июля 1901, Бонн) — немецкий писатель и поэт. В начале своей писательской карьеры писал под псевдонимом Эрнст Ленбах (), однако с 1897 года — под своим настоящим именем.

Изучал классическую филологию и историю в Бонне в 1881—1885 гг., получив по итогам обучения учёную степень. В 1885—1893 годах был соредактором газеты Bonner Zeitung, затем жил в Поппельсдорфе близ Бонна и зарабатывал исключительно литературным трудом. Весной 1893 года женился на местной школьной учительнице Уте, которая впоследствии организовала публикацию (в том числе в Kölnische Zeitung) ряда его произведений после смерти Мюлленбаха. При жизни признавался интересным рассказчиком.

Дебютировал в 1894 г. книгой стихов. В дальнейшем публиковал рассказы и романы по преимуществу из прирейнской жизни — как современной ему, так и старинной, нередко написанные с характерным юмором. Некоторые его произведения были переведены на английский язык писательницей Мэри Стюарт Харрисон Смит (1834—1917).

На стихи Мюлленбаха написаны Три дуэта Игнаца Брюля.

Главные произведения 
 «Vom heißen Stein» (1897)
 «Waisenheim»
 «Die Hansebr üder»
 «Altrheinische Geschichten»
 «Die Siebolds von Lyskirchen»
 «Schutzengelchen»
 «Maria»
 «Aphrodite»
 «Aus junger Ehe» (1902).

Примечания

Литература 
 

Писатели Германии